Михальський Володимир (1858—1919) — громадський діяч на Буковині, австрійський прокурор, відомий з об'єктивності в політичних процесах.
 Михальський Євген Йосипович (1897—1937) — поет, есперантист.
 Михальський Олександр Октавіанович (1854—1904) — польський і російський геолог.
 Михальський Тарас Романович (1980—2014) — український військовик, учасник російсько-української війни.

Жінки